El nombre Antonio Campillo puede referirse a las siguientes personas:
 Antonio Campillo Meseguer (n. 1956), filósofo.
 Antonio Campillo Párraga (1925 - 2009), escultor.